Rivalta Bormida, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria (regio Piëmont) 
 Rivalta di Torino, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont)